Тази статия представя първенството на България по футбол през сезон 2008/09 г. Включва в себе си информация за представянето на отборите в „А“, „Б“ футболните групи и Дублиращата футболна група.

„А“ футболна група

Отбори

„Б“ футболна група

Западна „Б“ футболна група 
 
 ФК Балкан (Ботевград)
 
 ФК Ботев (Криводол)
 
 
 ПФК Ком-Миньор (Берковица)
 
 
 
 
 ПФК Спортист (Своге)
 Пирин (Благоевград)
 
 
 

Заб.  е изваден от групата на 10 март 2009 г., заради липса на поне 11 регистрирани професионални футболиста. Резултатите на Спартак до тази дата се зачитат, а през пролетния полусезон на противниците им са присъждани служебни победи с по 3:0.

Източна „Б“ футболна група 
 
 
 
 
 ФК Любимец 2007 (Любимец)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ФК Черноморец (Балчик)

Заб. Отборът на Добруджа трябва да участва в Източна „Б“ група, но след оттеглянето на общината от финансирането на отбора, Добруджа напуска групата. БФС взема решение Аристон да замести Добруджа, но поради кратките срокове за изпълняване на изискванията и Аристон отказва участие. Заради това групата остава с 15 отбора.

Бараж за влизане в „А“ група 
17 юни 2009 г., 19:30 ч.Градски стадион, гр. Ловеч, 1000 зрители, главен съдия: Антон ГеновИнформация за мача

Дублираща група

Североизточна „В“ АФГ 

 Отборът на Левски 96 (Главиница) е изваден от групата.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

Вътрешни препратки 
 ПФК Левски (София) през сезон 2008/2009
 ПФК ЦСКА (София) през сезон 2008/09

Източници 
Информация

2008 – 09